Charles M. (Mitch) Mitchell III (Dayton, 25 december) is een Amerikaans gitarist, songwriter en producer. Hij heeft in verschillende incarnaties van de indierockband Guided by Voices gespeeld. Tussendoor heeft hij een eigen band opgericht, Mitch Mitchell's Terrifying Experience.

Biografie 
Mitchell werd geboren in Dayton, Ohio. Hij ging naar school op Northridge High School waar hij Kevin Fennell en Robert Pollard leerde kennen. Met Fennell speelde hij in een aantal bands. Na high school richtte Pollard met hem de band Anacrusis op. In 1983 werd de naam van de band gewijzigd in Guided by Voices. Mitchell speelde tot 1997 bij de band, zowel op gitaar als op basgitaar (1983-1987). In 1997 nam Pollard afscheid van alle andere bandleden en ging hij verder met de leden van Cobra Verde. In 2004 hief Pollard Guided by Voices op.

In 2010 gaf Guided by Voices een optreden ter ere van de 21e verjaardag van het platenlabel Matador Records met wat Pollard de classic line-up noemde: "We got the band back together. Not the original line-up – the classic line-up. It’s better than the original line-up. Tobin Sprout and Mitch Mitchell [guitars], Kevin Fennel [drums] and Greg Demos [bass]." Mitchell zorgde voor een opstootje toen hij het podium beklom tijdens het optreden van Yo La Tengo en omvergeworpen werd door een beveiliger. Tussen de bands heerste rivaliteit sinds Pollard zich tijdens een show in 2000 negatief uitliet over Yo La Tengo. Het optreden leidde tot een volwaardige reünie. In 2014 hief Pollard de band opnieuw op.

Discografie Mitch Mitchell's Terrifying Experience 
 Supreme radial, 1998
 Magnetic breakthrough, 2000
 Mother Angelina, 2016

Externe links 
  Mitch Mitchell in de Guided by Voices Database
 

Amerikaans bassist
Amerikaans gitarist
Amerikaans muziekproducent
Guided by Voices